Чарозеро — топоним в России:

 Чарозеро — село в Кирилловском районе Вологодской области.
 Чарозеро — озеро в Няндомском районе Архангельской области.